Nori (zeewier)
 Zeesla